Chiesina ima više značenja:
 Chiesina, Pistoia
 Chiesina, Siena